L'Église orthodoxe, ou Église des sept conciles, est la troisième des branches du christianisme par le nombre de ses fidèles, estimé à 225-300 millions.

Tableau

Notes et références 
 Cet article est traduit de l'article wp:en Eastern Orthodoxy by country.